Modern Soul bezeichnet:

 Modern Soul (Soul), Stilrichtung des Soul
 Modern Soul (Lied), Lied des englischen Sängers James Blake aus dem Jahr 2016
 Modern Soul Band, deutsche Soul- und Jazzrockband (* 1968) aus der DDR